Ihosy ist eine Stadt im Süden von Madagaskar. 2005 lebten dort ca. 18.200 Menschen.

Geografie 
Ihosy liegt in einer Hochebene auf Höhe von rund 730 m und ist der Hauptort der Region Ihorombe, in der ehemaligen Provinz Fianarantsoa. Der Isalo-Nationalpark liegt einige Kilometer westlich; der Andringitra-Nationalpark einige Kilometer östlich der Stadt.

Die Hauptstadt Antananarivo liegt 616 km nördlich der Stadt.

Klima 
In Ihosy herrscht feuchtes subtropisches Klima mit Monsun-Einflüssen (Cwa). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 21,9 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner Ihosys leben zu 75 % von der Landwirtschaft, bei der sie hauptsächlich Reis, Mais, Maniok und Erdnüsse anbauen. Des Weiteren leben 20 % von der Viehzucht. 3 % erwirtschaften ihren Lebensunterhalt im Dienstleistungssektor und 2 % vom Fischfang.

Verkehr 
Östlich der Stadt gibt es einen kleinen Flughafen mit Verbindungen nach Fianarantsoa und Toliara. In der Stadt treffen die Nationalstraße 7 (westlich von Toliara, nördlich von Fianarantsoa kommend), die Route nationale 13 (von Tolagnaro über Isoanala kommend) und die Route nationale 27 aus Farafangana kommend aufeinander.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung der Stadt wuchs von 1993 11.951 auf rund 18.200 Einwohner im Jahr 2005 an. Die Stadt wurde 1848 von den Merina gegründet, liegt aber im Siedlungsgebiet der Bara.

Religion 
Seit 1967 ist Ihosy Sitz des Bistums Ihosy.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ihosy (Distrikt)
Ort in Ihorombe
Ort in Afrika